Les Jeux paralympiques d'été de 1980, , se déroulèrent à Arnhem et Veenendaal (Pays-Bas) en 1980.

Tableau des médailles

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  tous les résultats